Boyers steht für:

 Boyers (Pennsylvania), ein Ort im Butler County (Pennsylvania) im US-Bundesstaat Pennsylvania

Boyers ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Edgar Boyers (1832–1911), US-amerikanischer Politiker